Sansepolcro
 Piazza San Sepolcro
 Dionigi di Borgo Sansepolcro

Pagine correlate

 Chiesa di San Sepolcro
 Sepolcro (disambigua)
 Santo Sepolcro (disambigua)